Матіос — прізвище. Відомі носії:

 Матіос Марія Василівна ( ) — українська письменниця (поет, прозаїк, публіцист), народний депутат України (7-го скликання).
 Матіос Анатолій Васильович ( ) — з 2014 року головний військовий прокурор, заступник генерального прокурора України, генерал-майор СБУ, молодший брат Марії Матіос.

Прізвища